David Pollet (1988) – calciatore belga
 Eugène Pollet (1886-1967) – ginnasta francese
 Françoise Pollet (1949) – soprano francese
 Jacques Pollet (1922-1997) – pilota automobilistico francese di Formula 1.
 Jean Pollet (1912 – ...) – cestista svizzero
 Ludovic Pollet (1970) – allenatore di calcio ed ex calciatore francese